Eishockey-Eredivisie 2006/07 ist die Bezeichnung für die Spielzeit mehrerer Ligen:

 Eishockey-Eredivisie (Belgien) 2006/07, die Spielzeit der höchsten belgischen Eishockeyspielklasse Eredivisie
 Eishockey-Eredivisie (Niederlande) 2006/07, die Spielzeit der höchsten niederländischen Eishockeyspielklasse Eredivisie